Ранчо ел Ескондидо има више значења:

 Ранчо ел Ескондидо (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Ескондидо (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Ескондидо (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику